O ciclismo é um dos esportes disputados nos Jogos Olímpicos modernos desde a sua primeira edição, Atenas 1896.

Eventos

Pista

Estrada

Mountain bike

BMX

Medalhistas

Quadro geral de medalhas

Ligações externas